Tigre (narod), etnička skupina, koja živi u Eritreji (oko 30% stanovništva) i Sudanu
 Tigre (rijeka u Peruu)
 Tigre (rijeka u Venezueli)

Slično:
 Tigrinja